Bedadi est un village d'Éthiopie, situé dans la zone Jimma de la région Oromia. Il se trouve à  d'altitude.

Notes et références 

Ville dans la région Oromia